Adventure (engl. für „Abenteuer“) bezeichnet:

 Adventure (Guyana), Gemeinde in Guyana
 Originaltitel von Die Insel Berande, einem Roman von Jack London von 1911
 Originaltitel von Mann ohne Herz, einem US-amerikanischen Film von 1945
 Adventure (Album), ein Album der US-amerikanischen Band Televison von 1978

Computerspiele
 Adventure, ein Computerspiele-Genre
 Adventure (1976), ein textbasiertes Computerspiel, Namensgeber des Genres
 Adventure (1979), ein grafisches Computerspiel für die Spielekonsole Atari 2600

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adventure (Georgia), im Richmond County – nicht mehr existent
 Adventure Condominium, im Salt Lake County, Utah

Sonstiges:
 Adventures Aloft Airport, Airport im Montgomery County, Missouri
 Adventure Lake (Minnesota), See im Lake County
 Adventure Lake (Wisconsin), See im Washburn County
 Adventure Mine, Mine im Ontonagon County, Michigan

Siehe auch:
 Adventure Creek, diverse Fließgewässer
 Adventure Island, Diverses
 Adventure World, Freizeitparks
 HMS Adventure, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy